Всемирный доклад о счастье () — ежегодный доклад, публикуемый подразделением ООН по поиску решений стабильного развития ().

В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны — члены ООН, оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства. Вслед за этим, 2 апреля 2012 года, последовало первое заседание высокого уровня ООН «Счастье и благополучие: определение новой экономической парадигмы» под председательством премьер-министра Джигме Тинлей из Бутана, первой и пока единственной в мире страны, которая официально приняла валовое национальное счастье вместо валового внутреннего продукта в качестве основного показателя развития.

Первый всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года как основополагающий текст для встречи. Это привлекло международное внимание как первое глобальное исследование счастья в мире. В докладе были изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, которые были освещены в тематических исследованиях. В сентябре 2013 года во втором всемирном докладе о счастье предлагалось первое международное обозрение, и с этого момента доклад публикуется каждый год. В докладе используются данные опросов института Гэллапа. Доклады доступны для просмотра на веб-сайте World Happiness Report.

В 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах первое место в рейтинге занимала Финляндия.

Рейтинг стран 
Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием «Антиутопия». Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.

2017

2018

2020 
В докладе 2020 года в третий раз подряд наиболее счастливой страной была названа Финляндия. Следующие места в рейтинге заняли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия. США заняли 18-е место, Россия — 73-е. На последнем месте был Афганистан. Всего в рейтинге было 153 страны.

2021 
В докладе 2021 года Финляндия была названа наиболее счастливой страной снова, уже в четвёртый раз подряд. На последующих местах — Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. США — на 19-м месте. Россия заняла 76-е место, опустившись по сравнению с 2020 годом на 3 места.

2022 
По результатам доклада 2022 года Финляндия была признана самой счастливой страной мира 5-й раз подряд. Россия опустилась на 4 места по сравнению с предыдущим годом, заняв 80-е место.

Страны, признанные самыми счастливыми в мире 
 Финляндия — 5 раз (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
 Дания — 3 раза (2012, 2013, 2016)
 Норвегия — 1 раз (2017)
 Швейцария — 1 раз (2015)

См. также 
 Международный индекс счастья
 Валовое национальное счастье

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница «World Happiness Report»
 Sustainable Development Solutions Network
 Инфографика на sputnik.by
 Всемирный доклад о счастье ООН: самым довольным жизнью из бывшего СССР оказался Узбекистан, самой несчастной — Украина // КП.ру, 19 марта 2019
 На чьи деньги Финляндию делают самой счастливой страной в мире // КП.ру, 25 марта 2021

Счастье
Устойчивое развитие